RSC est un sigle désignant :
 Régiment de soutien du combattant, unité de l'Armée de terre ;
 , une importante compagnie théâtrale britannique ;
 , une société savante britannique ;
 Radio Stéréo Centre, une radio locale française disparue ;
 Toyota RSC, un concept-car ;
 RSC M197 (Ribeyrolles, Sutter et Chauchat modèle 1917), un fusil automatique français ;